Henri Kontinen e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Santiago González e Andrés Molteni hanno battuto Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer con il punteggio di 6–2, 6–2.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
  Tim Pütz /  Michael Venus (ritirati)

  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno) 
  Aleksandr Bublik /  Andrej Golubev (primo turno)

Wildcard 

  André Göransson /  Robert Lindstedt (quarti di finale)

  Markus Eriksson /  Elias Ymer (semifinale)

Alternate 

  Simon Freund /  Nino Serdarušić (primo turno)

  Karl Friberg /  Mohamed Safwat (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2021